The Lake House kan betekenen: 

The Lake House, een Amerikaanse dramafilm geregisseerd door Alejandro Agresti.
The Lake House, een sciencefictionboek geschreven door de auteur James Patterson